Otto Meyer – ginnasta francese
Otto Meyer – imprenditore tedesco
Otto Meyer – ufficiale delle SS

Cinema
Otto Meyer – montatore statunitense (1901-1980)
Otto Meyer – regista tedesco (1910-2000)